Дынув () — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Жешувский повят. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 24,41 км². Население — 6300 человек (на 2006 год).

Известные уроженцы 
 Галан, Ярослав Александрович (1902—1949) — украинский советский писатель, драматург, публицист.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Подкарпатского воеводства
Бывшие еврейские местечки Польши